Церква святих верховних апостолів Петра і Павла — парафія і храм греко-католицької громади Зарваницького деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Кам'янка Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Греко-католицьку парафію утворено у 1932 році. Початок будови храму — 1932 рік, але за нестачі коштів роботи зупинили і закінчили лише у 1997 році.

Архітектор — Богдан Чайківський, жертводавці: жителі села, підприємці; автор іконостасу — Михайло Бойчук.

Храм освятив владика Михаїл Сабрига у 1997 році. Парафія діє з 1991 року. Храм використовує громада УГКЦ.

Візитацію у 2012 році здійснив архиєпископ Василій Семенюк.

На парафії діє Вівтарне братство.

Немає хрестів та фігур парафіяльного значення.

Парохи 
 о. Йосиф Побережний (до 1946),
 о. Іван Сивак (1991—1993),
 о. Мелодій Бучинський (1993—1997),
 о. Степан Галай (1997—2009),
 о. Віталій Бухта (з 2009).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Кам'янка (Тернопільський район)
Церкви святих верховних апостолів Петра і Павла
Культові споруди, побудовані 1997
засновані в Україні 1997